Sandgreen ist der Familienname folgender Personen:

 Angajo Lennert-Sandgreen (* 1986), grönländischer Schauspieler, Sänger und Fernsehmoderator
 Otto Sandgreen (1914–1999), grönländischer Schriftsteller, Pastor, Katechet und Lehrer
 Svend Sandgreen (1734–1793), schwedischer Kaufmann und Walfänger